

Geografia
 Stenhouse – quartiere di Edimburgo
 Stenhouse Bay – località australiana

Persone
 David Stenhouse – biologo britannico
 John Stenhouse – chimico scozzese
 Joseph Stenhouse – esploratore scozzese
 Lawrence Stenhouse – pedagogista britannico
 Ricky Stenhouse, Jr. – pilota statunitense